Absolute Power — пятый студийный альбом американского рэпера Tech N9ne, вышедший в 2002 году. Дебютировал на 79-м месте в Billboard 200 и разошёлся тиражом в 250 000 экземпляров.

Список композиций

Диск 1

Диск 2: More Power

Семплы 
I’m a Playa
 «Rock Me Amadeus» — Falco

Imma Tell
 «Mambo Italiano» — Розмари Клуни

Ссылки 
 Альбом «Absolute Power» на сайте Discogs

Альбомы Tech N9ne
Двойные альбомы
Хип-хоп-альбомы